Фарнборо ():

 Фарнборо — деревня и округ в Беркшире.
 Фарнборо — город в Хэмпшире.
 Фарнборо (футбольный клуб)
 Фарнборо — поселение в лондонском боро Бромли.

 Фарнборо — аэропорт, расположенный недалеко от города Фарнборо, Хэмпшир; там же располагалось Королевское авиастроительное предприятие ().
 Фарнборо — один из крупнейших в мире авиасалонов.